Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ross Matheson che ha battuto in finale Arne Thoms 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jeremy Bates (secondo turno)
 Brent Larkham (quarti di finale)
 Simon Youl (secondo turno)
 David Adams (secondo turno)

 Tim Henman (quarti di finale)
 Arne Thoms (finale)
 Mark Knowles (semifinali)
 Paul Wekesa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1994